Gruppo del Focobon – gruppo montuoso delle Dolomiti
 Cima del Focobon – vetta del Gruppo del Focobon